Die 4. Dubai Tour 2017 war ein Straßenradrennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Etappenrennen fand vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Asia Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.HC eingestuft.

Zu einem Eklat kam es während der dritten Etappe. Der Deutsche Marcel Kittel von Quick-Step Floors, Führender in der Gesamtwertung zu diesem Zeitpunkt, wurde von dem Ukrainer Andrij Hrywko vom Astana Pro Team mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Kittel musste behandeln sich lassen. Trotz diesen Schlags wurde Kittel beim Etappensieg John Degenkolb von Trek-Segafredo noch Elfter und behielt die Gesamtführung. Grivko wurde disqualifiziert und von diesem Rennen ausgeschlossen. Das Astana-Team entschuldigte sich anschließend nach der Etappe bei Kittel während Grivko sich auch entschuldigte, aber Kittel auch mitschuldig, da Kittel ihn mehrmals auf einer Windkante von der Straße drängen wollte. Kittel forderte für Grivko eine mehrmonatige Sperre für den Ukrainer und wollte zunächst keine Entschuldigung annehmen. Die Disziplinarkommission der UCI suspendierte im April 2017 Grivko deshalb ab dem 1. Mai bis zum 14. Juni  für 45 Tage.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Die vierte Etappe von Dubai nach Hatta Dam über 172 km wurde zuerst aufgrund eines Sandsturms auf 109 km verkürzt. Dies bedeutete, dass nicht in Dubai gestartet wird, sondern es rund um Hatta zwei Runden zu 51,1 km geben sollte plus den Aufstieg Richtung Hatta Dam. Letztendlich wurde dieses Vorhaben verworfen kurz vor dem Start dieser Etappe. Die Etappe wurde komplett gestrichen auch wegen Fahrerprotesten.

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe 
Etappe abgesagt

5. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 

Radrennen 2017
2017